У́лица шестна́дцать лет Октября́ или У́лица шестнадцатиле́тия Октября́ — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица 16 лет Октября — улица во Владимире.
 Улица 16 лет Октября — улица в Каменске-Уральском Свердловской области.
 Улица 16 лет Октября — улица в Копейске Челябинской области.

См. также 
 Улица Октября